Die World Championship of Online Poker 2016 war die 15. Austragung der Onlinepoker-Weltmeisterschaft und fand vom 4. bis 27. September 2016 auf der Plattform PokerStars statt.

Turnierplan 
Das Super High Roller war mit einem Buy-in von 102.000 Dollar – gemeinsam mit dem Super High Roller Bowl Online im Juni 2020 auf partypoker – das bisher teuerste Onlineturnier weltweit.

Weblinks 
 Offizielle Website der WCOOP (englisch)

2016
Pokerturnierserie 2016